Strong City steht für:

 Strong City (Kansas), Stadt in Kansas
 Strong City (Oklahoma), Ort in Oklahoma